est un titre anglais signifiant littéralement Vous seriez surpris, et qui peut désigner :

 , une chanson écrite par Irving Berlin en 1919 ;
 You'd Be Surprised, un film muet réalisé par Arthur Rosson en 1926 ;
 , un roman policier écrit par Peter Cheney en 1940 ;
 , un film musical réalisé par Walter Forde en 1930.